Cazas ist der Familienname von
 Helga Cazas (1920–2008), französische Autorin deutsch-jüdischer Abstammung

Cazas ist
 der alte rätoromanische Name von Cazis im Kanton Graubünden, Schweiz

Siehe auch:
 Casas
 Caza